Анатолій Миколайович Варивончик (1 січня 1959, Мінськ, Білоруська РСР, СРСР) — білоруський і радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець мінської «Юності». Виступав за команди «Динамо» (Мінськ), «Динамо» (Харків), «Німан» (Гродно), «Тівалі» (Мінськ) і «Мінськ». У вищій лізі чемпіонату СРСР провів 26 матчів, у Міжнаціональній хокейній лізі — 28. У складі українського клубу виступав протягом десяти сезонів. В гродненській команді грав під керівництвом Анатолія Михайловича Варивончика.

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
білоруські хокеїсти
Хокеїсти «Динамо» (Мінськ)
Хокеїсти «Динамо» (Харків)
Хокеїсти «Німана»
Хокеїсти «Тівалі»
Хокеїсти «Кераміна»
уродженці Мінська